Isla de Pascua puede referirse a:
 La Isla de Pascua o Rapa Nui, una isla chilena ubicada en el Océano Pacífico.
 La comuna de Isla de Pascua, perteneciente a la V Región de Valparaíso de Chile, que incluye a la Isla de Pascua y la Isla Salas y Gómez. 
 La Provincia de Isla de Pascua de la V Región de Valparaíso de Chile, que comprende la comuna de Isla de Pascua.
 El antiguo departamento de Isla de Pascua, perteneciente a la ex-provincia de Valparaíso